

Patronyme 

 Adhémar Barré de Saint-Venant (1797-1888), ingénieur, physicien et mathématicien français ;
 Jean Barré de Saint-Venant (1737-1810)
 Pauline Gabrielle Gaillard, épouse Henri Barré de Saint-Venant (1895-1945), résistante française.

Physique 
 Les équations de Barré de Saint-Venant décrivent l'écoulement d'un fluide sur une surface

Homonymie de patronyme
Patronyme français